Sarcotaces är ett släkte av kräftdjur. Sarcotaces ingår i familjen Philichthyidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Sarcotaces